Kék róka, Herczeg Ferenc szinjátéka
 Kék róka (1920), Mauritz Stiller filmje
 Kék róka (1938), Viktor Tourjansky filmje
 Kék róka (2022), Pacskovszky József filmje